Le Ballon d'or féminin 2018 est la  du Ballon d'or féminin. Organisé par le magazine France Football, il récompense la meilleure footballeuse de l'année 2018. Au cours de la même cérémonie, il est également décerné le Ballon d'or masculin pour le meilleur footballeur et pour la première fois aussi, le Trophée Kopa pour le meilleur joueur de moins de 21 ans.

Ballon d'or féminin 
2018 est la première année où un ballon d'or féminin est attribué. Les quinze joueuses sélectionnées sont connues le 8 octobre 2018.

Le 3 décembre, la joueuse norvégienne Ada Hegerberg, évoluant à l'Olympique lyonnais, est élue Ballon d'or féminin. Avec son club, elle a remporté le Championnat de France, la Ligue des champions et a été finaliste de la Coupe de France. Elle a aussi terminé deuxième du prix UEFA de la meilleure joueuse et troisième du prix de la meilleure footballeuse FIFA de l'année 2018.

Elle devance de peu la Danoise Pernille Harder, élue meilleure joueuse par l'UEFA en 2018 et évoluant au VfL Wolfsbourg  avec lequel elle a remporté le Championnat d'Allemagne, la Coupe d'Allemagne et a été finaliste de la Ligue des champions.

Classement

Classement par confédération

Détail des votes 

Pour établir le classement, chaque juré désigne 5 joueuses qu'il considère comme les plus méritantes et leur attribue des points : 6, 4, 3, 2 et 1.

Cérémonie 
La cérémonie se déroule au Grand Palais de Paris le . Elle est présentée par David Ginola sur la chaîne L'Équipe de  à . La soirée réunit  de téléspectateurs, soit  de part d'audience (dont  des hommes de moins de cinquante ans), avec un pic enregistré à  à .

Le disc jockey Martin Solveig, a animé musicalement la cérémonie, et a demandé à Ada Hegerberg — la lauréate du Ballon d'or féminin — de danser un twerk avec lui ; ce qui provoqua une polémique et contraignit le DJ à s'excuser.

Voir aussi 
Ballon d'or féminin
Ballon d'or masculin
Ballon d'or masculin 2018
Trophée Kopa
Trophée Kopa 2018

Références 

Féminin 2018
Football en 2018
Football féminin
Sport à Paris en 2018
Émission diffusée sur L'Équipe
Grand Palais (Paris)